Аркильинос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан.  Занимает площадь 17,74 км². Население — 147 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы